

Xina antiga 
 26è segle aEC - Batalla de Banquan
 26è segle aEC - Batalla de Zhuolu - L'Emperador Groc derrota a Chi You i estableix l'ètnia han.
 1675 aEC - Batalla de Mingtiao
 1057 aEC – Batalla de Muyu
 1046 aEC - Baalla de Muye
 707 aEC - Batalla de Ruge-leading to reduced power and significance de Zhou Occidental
 684 aEC - Batalla de Changshao- L'estat de Lu derrota l'estat de Qi
 632 aEC - Batalla de Chengpu - el Duc Wen de Jin derrota el comandant Ziyu de Chu, en la batalla més gran del període de Primaveres i Tardors.
 595 aEC - Batalla de Bi
 588 aEC - Batalla de An
 575 aEC - Batalla de Yanling
 506 aEC - Batalla de Boju
 478 aEC - Batalla de Lize
 453 aEC - Batalla de Jinyang
 353 aEC - Batalla de Guiling
 342 aEC - Batalla de Maling
 341 aEC – Batalla de Guailing
 293 aEC - Batalla de Yique
 269 aEC - Batalla de Yanyu
 260 aEC - Batalla de Changping
 230–221 aEC - Guerres d'unificació de Qin

Dinastia Jin (265-420), les Dinasties Meridionals (420-587), els Setze Regnes (304-439) i les Dinasties Septentrionals (386-581) 
 280 - Conquesta de Wu per Jin - Wu cau davant Jin unificant-se la Xina.
 291 - Guerra dels Vuit Prínceps
 304 - Aixec Wu Hu
 354 - Expedicions de Huan Wen
 383 - Batalla del Riu Fei - Fu Jiān, Rei del Qin anterior és derrotat pel comandant xinès Xie An. Els nòmades del règim de Qin anteriors es col·lapsen poc després.
 393 - Conquesta de Yan occidentals per Yan posteriors
 395 - Batalla de la Pendent Canhe
 409 - Expedicions de Liu Yu
 409 - Conquesta deYan meridionals
 416 - Conquesta de Qin anteriors
 439 - Conquesta de Liang Septentrional per Wei Septentrional
 528 - Batalla de Yeh
 537 - Batalla de Shayuan

Llistes d'història